Osoby o nazwisku Gorman:
 Arthur Pue Gorman – amerykański polityk związany z Partią Demokratyczną
 Johnny Gorman (Rory John McCaughan "Johnny" Gorman) – północnoirlandzki piłkarz
 Melissa Gorman – australijska pływaczka długodystansowa
 Mikołaj Gorman (właśc. Nicholas Gorman) – irlandzki ksiądz katolicki
 Rudolph Carl Gorman (znany jako R.C. Gorman) – współczesny amerykański artysta z plemienia Nawahów, malarz i rzeźbiarz

Miejscowości w USA:
 Gorman – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Gorman – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham
 Gorman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Eastland
Gminy w USA:
 Gorman (ang. Gorman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail